Langewahl egy település Németországban, azon belül Brandenburgban.

Története
II. Frigyes porosz király egy Winkellmann nevű egykori kapitányt korábbi szolgálataiért azzal jutalmazta, hogy választhat magának egy földterületet Fürstenwalde vidékén. Ő sokáig nem tudott választani, majd hosszas habozás után végül a mai település helyét szemelte ki magának, és felépítette az első házat. Hamarosan 22 további telepescsalád érkezett ide, akik, visszaemlékezve a „hosszú választás” történetére, 1753-ban Langewahlnak nevezték el az új falut.

Népesség
A település népességének változása:

Kapcsolódó szócikkek 
 Brandenburg települései

További információk

Források

Brandenburg települései
Bottal létrehozott német település cikkek